Esistono più comuni francesi con questo nome

Gommecourt – Passo di Calais
Gommecourt – Yvelines